Lermitage Sainte-Catherine peut désigner : 
 L'ermitage Sainte-Catherine à Baixas (Pyrénées-Orientales) ;
 L'ermitage Sainte-Catherine à Cambes (Gironde) ;
 L'ermitage Sainte-Catherine à Lormont (Gironde).